U 11 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 11 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U-11 (onderzeeboot, 1968), Duitse hedendaagse onderzeeboot en vanaf 2005 een museumschip. 
metrolijnen:
 U11 (Berlijn)
 U11 (Neurenberg)